Ron is een jongensnaam die afstamt van de Germaanse naam Reinout. Andere versies van deze naam zijn het Schotse Ranald en Ronald, Ronalt en Ronny, Ronnie en Ron.

Bekende personen 
 Ron (zanger), Italiaans zanger
 Ron Baggerman, Nederlands Chapman Stick-speler
 Ron Berteling, Nederlands ijshockeyer
 Ron Brandsteder, Nederlands presentator
 Ron Fresen, Nederlands politiek verslaggever
 Ron Link, Nederlands acteur
 Ron Wood, Engels gitarist
 Ronald Blom, Nederlands topman
 Ronald Brouwer, Nederlands hockeyer
 Ronald de Boer, Nederlands voetballer
 Ronald Eissens, Nederlands politicus
 Ronald Giphart, Nederlands schrijver
 Ronald Koeman, Nederlands voetballer
 Ronald Moon, Amerikaans rechter
 Ronald Naar, Nederlands klimmer
 Ronald Overveld, Nederlands schaker
 Ronald Plasterk, Nederlands politicus en bioloog
 Ronald Reagan, Amerikaans president
 Ronald Schröer, Nederlands atleet
 Ronald van Raak, Nederlands politicus
 Ronald Venetiaan, Surinaams staatshoofd
 Ronald Waterreus, Nederlands voetballer
 Ronald Weyerstrass, Nederlands schaker
 Ronn Moss, Amerikaans acteur
 Ronnie en de Ronnies, Nederlandse gelegenheidsgroep (Beestjes)
 Ronnie Barker, Brits komiek
 Ronnie Brunswijk, Surinaams politicus
 Ronnie Flex, artiestennaam van Nederlands rapper
 Ronnie James Dio, Amerikaans metalzanger
 Ronnie O'Sullivan, Brits snookerspeler
 Ron Saunders, Brits voetballer
 Ronnie Stam, Nederlands voetballer
 Ronnie Tober, Nederlands zanger
 Ronny, Duits schlagerzanger
 Ronny Rosenthal, Israëlisch voetballer
 Ronny Venema, Nederlands voetballer
 Ronny Weemaes, Belgisch schaker

Fictieve personen 
Deze voornaam, of een variant ervan, wordt gedragen door een aantal fictieve personen:

 Ron Wemel, personage uit Harry Potter
 Ron Stoppable, personage uit Kim Possible
 Ron Swanson, personage uit Parks and Recreation

Overig
Ron (India), een plaats in India
Røn, plaats in de Noorse gemeente Vestre Slidre
Reinout, originele naam waar deze naam van afgestamd is. 
RON, afkorting voor research octane number

Jongensnaam